Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Alexander che ha battuto in finale John Fitzgerald 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Kriek (primo turno)
 Steve Denton (primo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 Hank Pfister (terzo turno)
 John Alexander (Campione)
 Chris Lewis (primo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 John Fitzgerald (semifinali)

 Jeff Borowiak (terzo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Russell Simpson (primo turno)
 Paul McNamee (primo turno)
 Fritz Buehning (terzo turno)
 Guy Forget (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1982